Чине́ду Оба́си Огбу́ке (; 1 июня 1986, Энугу) — нигерийский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 

Чинеду Обаси начал карьеру в нигерийских командах и выступал там вплоть до 2005 года, когда он перешёл в норвежский клуб «Люн». Там он выступал на протяжении 2-х сезонов. Обаси вместе с соотечественником и партнёром по команде Джоном Оби Микелем привлекли внимание лондонского «Челси», однако английский клуб купил только Микеля. Также нападающим интересовались лондонский «Арсенал», московский ЦСКА и «Ливерпуль». В декабре 2006 года московский «Локомотив» захотел приобрести Обаси; стороны достигли предварительного соглашения — 5,7 млн долларов за трансфер игрока и контракт на 4 года, однако сделка не состоялась из-за увольнения из команды президента, главного тренера и спортивного директора «Локомотива».

27 августа 2007 года Обаси перешёл в немецкий клуб «Хоффенхайм»; сумма трансфера составила 5 млн евро, что позволило ему стать самым дорогим трансфером второй Бундеслиги. 3 сентября 2007 года он дебютировал в основе команды в матче чемпионата Германии с клубом «Фрайбург», в котором он забил 2 гола, однако его клуб проиграл 2:3. В декабре 2009 года Обаси продлил контракт с «Хоффенхаймом» до 2014 года.

24 декабря 2011 года «Шальке 04» взял Обаси в аренду у «Хоффенхайма» до конца сезона с последующим правом выкупа. 27 марта 2012 года «Шальке» выкупил права на Обаси, который подписал контракт с клубом до 2015 года.

Летом 2016 года Обаси подписал контракт со шведским клубом АИК. В феврале 2017 года он перешёл в китайский «Шэньчжэнь», подписав контракт до конца года.

Национальная 
Обаси участвовал в составе разных молодёжных сборных его страны на различных турнирах. В 2001 году со сборной до 17 лет он играл на юношеском первенстве мира, где его команда заняла 2-е место. В 2005 году он играл на молодёжном чемпионате мира, где Нигерия также завоевала серебряные медали. В 2008 году он выиграл серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине, где забил два гола своей команды в полуфинале со сборной Бельгии.

В 2010 году Обаси играл на Кубке африканских наций, где Нигерия заняла 3-е место. Сам Обаси провёл на турнире все 6 игр своей команды. В том же году он играл на чемпионате мира.

Достижения 
 Лучший молодой игрок чемпионата Норвегии: 2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Шэньчжэнь»
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Райндорф Альтах»